Jeremy Wright peut désigner :
 Jeremy Wright (né en 1972), homme politique conservateur britannique ;
 Jeremy Wright, acteur dans le film Adoration ;
 Jeremy Wright, joueur de hockey sur glace avec les Bruins de Boston ;
 Jeremy Wright, joueur de football américain avec les  ;
 Jeremy Wright, musicien des .